Чарне́цький — українське і польське ( / Чарнецкі, або  / Чарнєцкі) прізвище.

 Чарнецький Миколай (1884–1959) — церковний діяч, мученик і блаженний Української греко-католицької церкви
 Чарнецький Павел — польський шляхтич, військовик, полковник королівського війська, мальтійський кавалер.
 Чарнецький Ришард‎ (1963) — польський політик, історик, журналіст, спортивний функціонер.
 Чарнецький Степан Миколайович (1881–1944) — поет, фейлетоніст, театральний діяч і критик.
 Чарнецький Стефан (1599–1665) — польський полководець XVII століття.

Див. також 
 Чарноцький
 Чернецький

Українські прізвища
Польські прізвища
Чарнецькі